Pete Berger (* 4. Mai 1974 als Pascal Berger in Zürich) ist ein Schweizer Filmregisseur, Drehbuchautor, Filmeditor, Schauspieler und Kameramann.

Leben 
Berger wuchs als Ältester von drei Brüdern in Zürich auf und schloss 2001 sein Studium in Geografie an der Universität Zürich ab. Die Vorliebe fürs Filmemachen entdeckte er während seiner Studienzeit, trotzdem gelang ihm sein Durchbruch erst im Jahr 2018, als er mit dem Kurzfilm The Crow’s Head international verschiedene Auszeichnungen erhielt. Dieser Erfolg gelang ihm auch mit seinem Science-Fiction Kurzfilm Liftoff, der 2020 veröffentlicht wurde und ebenfalls mehrere Preise gewann.

Berger setzt bei seinen Filmen darauf, dass er nicht nur die Drehbuch- und Regiearbeiten übernimmt, sondern auch die des Kameramanns und Editors. Inhaltlich inszeniert sich Berger in seinen dialoglosen Kurzfilmen selbst als affenähnliches, patriarchalisches Wesen, welches real existierende, junge Frauen hinters Licht führt.

Filmografie und Auszeichnungen 
 2018 The Crow's Head (Kurzfilm)
 Honorable Mention (Berlin Flash Film Festival 2018)
 Honorable Mention (Global Shorts Los Angeles 2018)
 2019 Final Chord (Kurzfilm)
 2020 Liftoff (Kurzfilm)
 Honorable Mention (American Filmatic Arts Awards 2020)
 Best Cinematography (Pinnacle Film Awards 2020)
 Best Original Score (Pinnacle Film Awards 2020)
 Best Experimental/Travel/Time-Laps Short (Royal Wolf Film Awards 2020)
 Best Experimental Short (Mindfield Film Festival Albuquerque 2020)
 Best Sci-Fi Short (Austria International Film Festival 2020)
 2021 Gramophone (Kurzfilm)
 Best Short Film (Full Shot Cinemag 2021)
 Best Short Film (Beyond the Curve Filmfestival 2021)

Weblinks

Einzelnachweise 

Schweizer
Geboren 1974
Mann
Filmregisseur
Drehbuchautor
Filmeditor
Kameramann